Clube Náutico Capibaribe, een Braziliaanse voetbalclub uit Recife, Pernambuco
 Clube Náutico Marcílio Dias, een Braziliaanse voetbalclub uit Itajaí, Santa Catarina
 Náutico FC, een Braziliaanse voetbalclub uit Caracaraí, Roraima